Stuart Jones peut désigner : 
 Stuart Jones (né en 1984), footballeur gallois ;
 Stuart Jones, historien britannique.